Cherwell puede hacer referencia a:

 el distrito de Cherwell, en el condado de Oxfordshire (Inglaterra);
 el periódico Cherwell, publicado por los alumnos de la Universidad de Oxford;
 el río Cherwell, que fluye por Inglaterra.